«Один неверный ход» () — американский детективный фильм-драма 1992 года.

Сюжет 
Расследование преступления приводит детективов полиции Лос-Анджелеса в небольшой городок в штате Арканзас. Местный шериф Дейл «Ураган» Диксон хочет произвести на них впечатление, чтобы осуществить свою мечту — переехать в большой город. Однако его попытки приводят только к насмешкам и издевательствам. Поэтому он решает захватить преступников в одиночку, для чего утаивает от офицеров важную информацию.

В ролях

Награды и номинации 
 1993 — премия «Независимый дух» за лучшую режиссёрскую работу (Карл Франклин), а также 4 номинации: лучший фильм (Бен Майрон), лучшая женская роль (Синда Уильямс), лучший сценарий (Билли Боб Торнтон, Том Эпперсон), лучшая музыка к фильму (Терри Пламери, Питер Хейкок, Дерек Холт)
 1993 — премия канала «MTV» лучшему новому режиссёру (Карл Франклин)
 1992 — попадание в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США

Критика 
На сайте – агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у фильма рейтинг свежести , по состоянию на июль 2021 года, составляет  94%,  на основе 52 рецензий .

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Фильмы о полицейских
Фильмы Карла Франклина
Фильмы США 1992 года